Oplot peut désigner :

 Oplot, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň, en République tchèque.
 BM Oplot, un char de combat ukrainien.